Mirnoe se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova:
 Mirnoe - localitate din componența comunei Ciobanovca, raionul Anenii Noi
 Mirnoe - localitate din componența comunei Vinogradovca, raionul Taraclia

Localități omonime din Republica Moldova